Уккермарк — історична область у Німеччині.
Уккермарк — район у Німеччині.
Уккермарк — концтабір у Німеччині.